Fredrik Jonsson ist der Name folgender Personen:

* Fredrik Jonsson (Musiker) (Frederick Jonsson; * 1973), schwedischer Jazzbassist 
 Fredrik Jonsson (Tennisspieler) (* 1977), schwedischer Tennisspieler 
 Fredrik Jonsson (Skilangläufer) (* 1990), schwedischer Skilangläufer
 Fredrik Jonsson (Fußballspieler) (* 1995), schwedischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Frederick Johnson